«Дисциплина и человечность» () — французский короткометражный художественный фильм 1910 года, поставленный на студии «Пате».

Сюжет 
Сержант кутит вечером с приятелями в кабачке. Он захмелел и опоздал на перекличку. За это сержанта отправляют на гауптвахту. Утром он узнает, что умерла его мать. Он в отчаянии, нa просьбу отпустить его на похороны дежурный офицер отвечает отказом. Перепилив решетку камеры, сержант убегает. Когда он выходит за гробом из родительского дома, его арестовывают, но, разрешают сержанту проводить мать на кладбище. Рапорт о его проступке передают полковнику. Полковник, прослезившись, разрывает рапорт.

Прослезился...

Источники 
1. В. Комаров. История зарубежного кино. Том 1. Немое кино. — М.: «Искусство», 1965.

См. также 
 Выход рабочих с фабрики
 Жертва алкоголя (фильм, 1903)

Ссылки 

Фильмы-драмы Франции
Короткометражные фильмы Франции
Немые фильмы Франции
Чёрно-белые фильмы Франции
Фильмы Франции 1910 года